Amerikai Egyesült Államok
 Washburn (Észak-Dakota)
 Washburn (Illinois)
 Washburn (Iowa)
 Washburn (Maine)
 Washburn (statisztikai település, Maine)
 Washburn (Missouri)
 Washburn (Nyugat-Virginia)
 Washburn (Tennessee)
 Washburn (Texas)
 Washburn (Wisconsin)
 Washburn (Bayfield megye, Wisconsin)
 Washburn (Clark megye, Wisconsin)
 Washburn megye (Wisconsin)
 Kanada
 Washburn (Ontario)